Немачка је учествовала на свим Песми Евровизије од почетка 1956. године. Заједно са Француском, Уједињеном Краљевством, Шпанијом и Италијом, одмах се пласира у финале.

Најбољи резултати су им победе 1982, када је Никол са Ein bißchen Frieden освојила 161 бод и 2010, када је победила Лена Мајер Ландрут са песмом Сателит  и 246 бода.

Најлошије резултате су освојили 1964, 1965, 1974, 1995, 2005, 2015, 2016 и 2022, када су били на последњем месту.

Одржавања Песме Евровизије

Учествовање 

Немачка
Песма Евровизије